Meeting est un nom commun qui peut se référer à :

 Meeting aérien : fête aérienne qui permet de faire découvrir le monde de l'aviation au grand public ;
 Meeting politique : assemblée organisée hors de la voie publique (ce qui la distingue de l'attroupement) dans laquelle des orateurs prononcent des discours politiques.

Musique 
Meeting pour clarinette et clavecin (1982), œuvre d'Esa-Pekka Salonen.

Voir aussi 
 Rencontre